Tufão - em inglês, Typhoon
Ou ainda:
Eurofighter Typhoon - caça multifunção europeu
Typhoon Motion Theater - um simulador
Classe Typhoon - de submarinos
GMC Typhoon - veículo da Chevrolet
Operação Typhoon - ocorrida na Batalha de Moscou, durante a Segunda Guerra

Veja também
Tifão

Desambiguação

lb:Typhon
nn:Tyfon
no:Tyfon
sv:Tyfon (olika betydelser)